Anarchia, politikai fogalom
Anarchizmus
Anarchokapitalizmus
Anarchokommunizmus
Keresztény anarchizmus
Ökoanarchizmus
Művészet
Anarchia, Omen zenekar zenei albuma
A megtisztulás éjszakája: Anarchia film
Halálfutam: Totális anarchia film